

Patronyme 

 Barbara O'Neil (1910–1980), actrice américaine ;
 Brian O'Neil (né en 1972), footballeur écossais ;
 Buck O'Neil (1911-2006), joueur puis manager de baseball américain ; 
 Chris O'Neil (née en 1956), joueuse de tennis australienne ;
 Dennis O'Neil (1939–2020), scénariste américain ;
 Huguette Tanguay O'Neil (née en 1936), journaliste canadienne ;
 Jean O'Neil (né en 1936), écrivain et journaliste canadien, auteur de romans, récits et poésies consacrés au Québec ;
 
 John O'Neil (1898-1950), joueur américain de rugby à XV, champion olympique en 1920 ;
 John O'Neil (1920-2012), joueur de baseball américain ;
 John O'Neil (1971-), footballeur écossais ;
 
 Melissa O'Neil (née en 1988), chanteuse canadienne ; 
 Nance O'Neil (1874-1965), actrice américaine de cinéma muet ;
 Tricia O'Neil (née en 1945), actrice américaine.

Voir aussi